Gustaf Adolph  kan syfta på:
Gustav IV Adolf (1778–1837), Sveriges konung
Gustaf Adolph (Ostindiefarare) – ett skepp som var en Ostindiefarare